Whiteman peut faire référence à : 

 Paul Whiteman (1890-1967), chef d'orchestre américain.
 Whiteman Air Force Base, une base de l'United States Air Force située dans le Missouri.
 Whitemans Pond, un petit lac de barrage canadien.
 Prix Whiteman, une distinction en histoire des mathématiques.